Brach est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Brad Brach (1986-), joueur américain de baseball ;
 Jean-Pierre Brach (1956-), historien français ;
 Gérard Brach (1927-2006), scénariste et réalisateur français ;
 Philippe Brach (1989-), auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Pierre de Brach (1547-1605), avocat, poète et éditeur français.

Personnage de fiction 
 Oscar Brach, personnage du film français Les Traducteurs de Régis Roinsard, sorti en 2019.

Toponyme 

 Brach, commune française du département de la Gironde.

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme allemand